O Efeito físico no indivíduo da ideia de morte sugerida pela coletividade ou Efeito Mauss, é um fenômeno que foi observado pelo antropólogo francês Marcel Mauss, que examinou mortes em sociedades não ocidentais, chamando a atenção para um tipo especifico de morte, aquela causada de modo abrupto simplesmente pelo fato de os indivíduos em questão acreditarem que irão morrer.

A natureza do efeito
O fenômeno ocorre no indivíduo após romper um tabu altamente repreendido pela sociedade. A partir desse momento inicia-se um mal-estar psicológico, afetando o corpo biológico, levando a morte em poucos dias. O indivíduo, após quebrar o tabu, imediatamente sabe que irá morrer.
 "a influência do social sobre o físico conta com uma mediação psíquica evidente, onde a própria pessoa se destrói, e o ato acaba sendo inconsciente,evidenciando assim uma exploração à psicologia em que a mediação psíquica é também uma mediação corpórea, ele apenas se crê, por razões coletivas precisas, em estado próximo da morte"

O fenômeno acontece na seguinte ordem: 
Quebra de um tabu social
Crença de estar sob efeito de uma maldição
Efeitos físicos corporais que levam a morte

O autor coloca a ideia de que a vontade individual é influenciada pela sociedade como um ato inconsciente, provocando consequências no individuo.

Bibliografia
Mauss, Marcel(1950). Sociologia e antropologia. COSACNAIFY

Ver também
Sociologia
Antropologia
Fato social
Émile Durkheim

Antropologia